Schwielowsee steht für:

 Schwielowsee, einem großen See im Flusslauf der mittleren Havel.
 Schwielowsee (Gemeinde), einer amtsfreien Gemeinde im Landkreis Potsdam-Mittelmark.
 Schwielowsee (Schiff), einem Fahrgastschiff mit Elektroantrieb des Traditionsunternehmens Weiße Flotte Potsdam.

Siehe auch:
 Schwielochsee